Amerikaanse familie Guggenheim
Meyer Guggenheim (1828-1905), grootindustrieel; zijn (klein)kinderen:
Daniel Guggenheim (1856-1930), grootindustrieel
Solomon R. Guggenheim (1861-1949), kunstverzamelaar en filantroop
Benjamin Guggenheim (1865-1912), bekend slachtoffer van de ramp met de Titanic
Peggy (Marguerite) Guggenheim (1898–1979), kunstverzamelaar, dochter van Benjamin
Jack Albert Guggenheim (1896-1961); zijn (klein)kinderen:
Charles Guggenheim (1924-2002), regisseur
Davis Guggenheim (1963), regisseur, zoon van Charles

Overige personen
 Alis Guggenheim (1896-1958), Zwitserse kunstschilderes en beeldhouwster

Guggenheim Musea
Guggenheim Museum (Bilbao) in Spanje
Solomon R. Guggenheim Museum in New York
Guggenheim Hermitage Museum in Las Vegas
Deutsche Guggenheim in Berlijn
Peggy Guggenheim Collection in Venetië
Guggenheim Museum (Abu Dhabi) is gepland in de Verenigde Arabische Emiraten

Overige
 Solomon R. Guggenheim Foundation